

Codici 
 BZN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto GALLATIN FIELD, Bozeman (Montana), Stati Uniti
 bzn – codice ISO 639-3 della lingua boano (Molucche)

Altro 
 BZN – Band zonder Naam, band olandese attiva tra il 1966 e il 2007